Lámina hace referencia a varios artículos:

Materiales
 Lámina (objeto), objeto cuya superficie es muy superior a su espesor.
 Lámina (metal), plancha delgada de metal. 
 Teoría de placas y láminas, en ingeniería estructural

Artes
 Lámina, estampa, dibujo o pintura, obtenida mediante el grabado.
 Láminas, instrumento de percusión de sonido determinado.

Ciencias
 Lámina o Limbo foliar, en botánica, parte ensanchada de las hojas, pétalos y sépalos.
 Lámina de alga, parte ensanchada del cuerpo de un alga pluricelular.
 Láminas (micología), o laminillas, estructuras presente bajo el sombrero de las setas, que actúa como soporte de la parte reproductora o himenio del hongo.
 Lámina (geología), o manto, (en inglés sill), masa tabular de roca ígnea.
 Lámina nuclear, en biología, conjunto de dos redes de filamentos intermedios que proporcionan soporte mecánico al núcleo. También se llama Lámina beta a ciertas porciones de las proteínas.

PARTES
 Lámina córnea, cinta que separa el tálamo óptico del cuerpo estriado.
 Lámina dentaria, invaginación del epitelio bucal que dará origen a los dientes.
 Lámina externa de las meninges, aracnoides.
 Lámina fibrocutánea, división interna del mesodermo en el momento en que aparece la hendedura pleruoperitoneal.
 Lámina fibrointestinal, división interna del mesodermo de donde proceden los órganos que rodean el endodermo.
 Hueso etmoides, lámina perpendicular.

Referencias